Six navires et un établissement côtier de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Britannia, d'après  Britannia, la déesse et personnification féminine de la Grande-Bretagne.

 , un vaisseau de ligne de  rang de 100 canons, lancé en 1682, reconstruit en 1719 et démantelé en 1749 ;
 , un vaisseau de ligne de  rang de 100 canons, lancé en 1762. Renommé HMS Princess Royal en 1812, HMS St George plus tard en 1812, et HMS Barfleur en 1819. Il est démantelé en 1825 ;
 , un vaisseau de ligne de  rang de 120 canons, lancé en 1820. Transformé en navire d'entraînement après 1859, et démantelé en 1869 ;
 , un vaisseau de ligne de  rang de 120 canons renommé Britannia en 1869, lorsque ce dernier remplace le précédent navire du même nom en tant que navire d'entraînement pour les cadets. Il est démantelé en 1916 ;
 , un cuirassé pré-Dreadnought de classe King Edward VII lancé en 1904 et coulé par le UB-50 en 1918 ;
 HMS Britannia, un établissement côtier nommé d'après les différents navires Britannia. Connu sous cette appellation jusqu'en 1953, date à laquelle il est rebaptisé HMS Dartmouth.

Voir aussi 
 YMY Britannia, un cotre royal lancé en 1893 ;
 YMY Britannia, un yacht royal lancé en 1953. Il quitte le service en 1997 et est exposé au public depuis 1998.

Nom de bateau de la Royal Navy